Рід Сироїжка містить понад 750 видів.

Види

a 

 Russula abietina Peck
 Russula abietum (J. Blum) Bon
 Russula acetolens Rauschert
 Russula acriannulata Buyck 1993
 Russula acrifolia Romagn. 1997
 Russula acris Steinhaus 1888
 Russula acriuscula Buyck 1988
 Russula acrolamellata McNabb (1973)
 Russula acriuscula Buyck
 Russula acrolamellata McNabb
 Russula acuminata Buyck
 Russula acutispora R. Heim 1971
 Russula adalbertii Reumaux, Moënne-Locc. & Bidaud
 Russula adelae Cern.
 Russula admirabilis Beardslee & Burl.
 Russula adulterina Romagn. (1967)
 Russula adusta (Pers.) Fr. (1838)
 Russula adusto-densifolia Secr. ex Singer
 Russula adustoides R. Heim
 Russula aerina Romagn. (1962)
 Russula aeruginea — Сироїжка зелена велика Lindblad ex Fr. (1863)
 Russula aeruginescens Peck
 Russula aeruginosa Krombh.
 Russula affinis Burl.
 Russula africana R. Heim
 Russula afrodelica Buyck
 Russula afrodelicata Buyck
 Russula afronigricans Buyck
 Russula agaricina (Kalchbr.) T. Lebel 2007
 Russula agglutinata R. Heim
 Russula alachuana Murrill
 Russula alba Velen.
 Russula albella Peck
 Russula albiclavipes Murrill
 Russula albida Peck
 Russula albidicremea Murrill
 Russula albidolutescens Gillet
 Russula albidula
 Russula albiduliformis Murrill
 Russula albiflavescens Murrill
 Russula albimarginata Murrill
 Russula albipes H. Raab
 Russula albo-areolata Hongo
 Russula albofloccosa Buyck
 Russula albolutescens McNabb (1973)
 Russula albonigra  — Підгруздок біло-чорний  Fr. 1874
 Russula albonigroides Singer
 Russula alborosea Reumaux
 Russula albospissa Buyck
 Russula alcalinicola Burl.
 Russula allochroa McNabb (1973)
 Russula alnetorum Romagn. (1956)
 Russula alnicrispae I.L. Brunner
 Russula alnijorullensis (Singer) Singer
 Russula alpigenes
 Russula alpina (A. Blytt) F.H. Møller & Jul. Schäff.
 Russula altaica (Singer) Singer
 Russula alternata (Melzer & Zvára) J. Blum ex Bon
 Russula alutacea (Fr.) Fr. (1838)
 Russula alutaceiformis Murrill
 Russula alveolata R. Heim
 Russula amara Kucera (1927)
 Russula amarissima Romagn. & Gilbert (1943)
 Russula americana Singer
 Russula amethystina
 Russula amoena Quélet (1880)
 Russula amoenata Britzelm.
 Russula amoenicolor
 Russula amoenipes (Romagn. ex Bon) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux 1996
 Russula amoenoides var. gracilipes Romagn. ex Reumaux 1996
 Russula amoenolens Romagn. (1952)
 Russula amygdaloides Kauffman
 Russula anatina Romagn. (1967)
 Russula angustispora Bills
 Russula anisata Murrill
 Russula anisopterae Buyck & E. Horak
 Russula annae Sarnari
 Russula annulata R. Heim
 Russula annulato-angustifolia Beeli
 Russula annulatobadia Beeli
 Russula annulatolutea Beeli
 Russula annulatosquamosa Beeli
 Russula anomala Peck
 Russula anthracina Romagn. (1962)
 Russula aosma Singer
 Russula appalachiensis Singer
 Russula aquosa Leclair
 Russula archaea R. Heim
 Russula archaeofistulosa Buyck
 Russula archaeosuberis Sarnari
 Russula arcyospora Singer
 Russula areolata Buyck
 Russula argyracea Cern. & H. Raab
 Russula armeniaca Cooke
 Russula armoricana Romagn.
 Russula arnoldae Murrill
 Russula arpalices Sarnari
 Russula artesiana Bon
 Russula astringens Burl.
 Russula aquosa Leclair (1932)
 Russula artesiana
 Russula atramentosa
 Russula atrata Shaffer
 Russula atroamethystina Alfaro, Singer & L.D. Gómez
 Russula atrofusca Reumaux, Moënne-Locc. & Bidaud
 Russula atroglauca
 Russula atropurpurea — Сироїжка чорно-пурпурова (Krombh.) Britzelm. (1893)
 Russula atrorubens - Сироїжка темночервона
 Russula atrosanguinea Velen.
 Russula atrovinosa Buyck
 Russula atroviolacea Burl.
 Russula atrovirens
 Russula atroviridis Buyck (1990)
 Russula aucarum Singer
 Russula aucklandica McNabb (1973)
 Russula aurantiaca Romag. (1967)
 Russula aurantioflammans
 Russula aurantiofloccosa Buyck
 Russula aurantiolutea Kauffman
 Russula aurantiomarginata Buyck
 Russula aurata (With.) F
 Russula aurea Pers. (1796)
 Russula aurora
 Russula aureola Buyck
 Russula aureotacta R. Heim
 Russula australiensis Cooke & Massee
 Russula australirosea Murrill
 Russula australis McNabb (1973)
 Russula austrodelica Singer
 Russula austromontana Singer
 Russula autumnalis Velen.
 Russula avellaneiceps Fatto
 Russula azurea Bres. (1881)

b 

 Russula bachii Cern. & H. Raab 1955
 Russula badia Quél. (1881)
 Russula balloni Peck
 Russula barlae Quél.
 Russula basifurcata Peck
 Russula basiturgida Buyck
 Russula bataillei Bidaud & Reumaux 1996
 Russula batistae Singer
 Russula beardslei Burl.
 Russula bella Hongo
 Russula betulae Bidaud
 Russula balloui
 Russula basifurcata
 Russula betularum
 Russula betulina Burl.
 Russula bicolor Burl.
 Russula binanensis
 Russula binchuanensis H.A. Wen & J.Z. Ying
 Russula binganensis Beeli
 Russula blackfordiae Peck (1910)
 Russula blanda Burl.
 Russula blumiana Bon
 Russula blumii
 Russula bohemiae Reumaux 2003
 Russula bona Schwalb 1896
 Russula bonii Buyck 1995
 Russula boninensis S. Ito & S. Imai
 Russula borealis Kauffman
 Russula boyacensis Singer
 Russula brasiliensis Singer
 Russula bresadolae Schulzer
 Russula brevipes
 Russula brevissima Moënne-Locc.
 Russula britzelmayri Romell
 Russula brunneipes Murrill
 Russula brunneo-alba De Marb.
 Russula brunneoannulata Buyck
 Russula brunneoderma Buyck
 Russula brunneofloccosa Buyck
 Russula brunneola Burl.
 Russula brunneomarginata Cern. & H. Raab
 Russula brunneorigida Buyck
 Russula brunneoviolacea Crawshay (1930)
 Russula brunnescens Murrill
 Russula burgeae Thiers
 Russula burkei Burl.
 Russula bururiensis Buyck

c 

 Russula caerulea Russula calvitiosa Kucera
 Russula camarophylla Romagn.
 Russula campestris (Romagn.) Bon
 Russula campinensis (Singer) T.W. Henkel, Aime & S.L. Mill.
 Russula capensis A. Pearson
 Russula carbonaria R. Heim & Gilles
 Russula carmelensis M.M. Moser, Binyam. & Aviz.-Hersh.
 Russula carmesina R. Heim
 Russula carminea (Schaeff.) Kühner & Romagn.
 Russula carminipes J. Blum
 Russula carnicolor (Bres.) Rea
 Russula carminipes Blum (1953)
 Russula capensis A. Pearson 1950
 Russula captiosa Reumaux 2003
 Russula carpini Girard & Heinemann (1956)
 Russula cascadensis Shaffer
 Russula castanopsidis Hongo
 Russula castanopsis Hongo
 Russula caucaensis Singer
 Russula caucasica (Singer) Singer
 Russula cavipes Britzelmayr (1893)
 Russula cedriolens Hornicek 1986
 Russula cellulata Buyck 1989
 Russula cernohorskyi Singer 1935
 Russula cessans Pers. (1948)
 Russula chamaeleon Singer
 Russula chamaeleontina Fr.
 Russula chamaeleontina auct.
 Russula chameleontina anon.
 Russula chamiteae Russula cheelii Cleland
 Russula chichuensis W.F. Chiu
 Russula chlora Gillet
 Russula chlorantha Russula chlorinosma Burl.
 Russula chamiteae Russula chloroides (Krombh.) Bres. (1900)
 Russula chrysodacryoides Singer
 Russula chrysodacryon Singer
 Russula cicatricata Romagn. (1967)
 Russula ciliata Buyck
 Russula cinerascens Beardslee
 Russula cinerea R. Heim
 Russula cinerella Pat.
 Russula cinereopurpurea Krombh.
 Russula cinereovinosa Fatto
 Russula cinereoviolacea Allesch.
 Russula cinerescentipes Moënne-Locc.
 Russula cingulata Buyck & E. Horak
 Russula cinnabarina Horniček
 Russula cinnamomicolor Russula cistoadelpha f. pseudounicolor Sarnari 1987
 Russula cistorum Bidaud 1996
 Russula citrina f. separata Singer 1938
 Russula citrinipes R. Heim 1938
 Russula citrinochlora Singer 1938
 Russula citrinocincta Reumaux 1996
 Russula citrinolilacina Reumaux 1996
 Russula citrinosulcata Jul. Schäff. 1927
 Russula clariana Russula claroflava — Сироїжка світло-жовта Grove (1888)
 Russula claroviridis E.H.L. Krause
 Russula claviceps Velen.
 Russula clavipes Russula clelandii O.K. Mill. & R.N. Hilton
 Russula clementinae Reumaux
 Russula clitocybiformis Murrill
 Russula clitocyboides (Henn.) Verbeken & Buyck
 Russula clusii Fr.
 Russula coccinea Massee
 Russula cochisei Fatto 2000
 Russula coerulea (Pers.) Fr.
 Russula coffeata Perr.-Bertr.
 Russula collina Velen. 1920
 Russula columbaria var. pirospora Hornicek 1979
 Russula columbaria Velen. 1920
 Russula columbiana Singer 1963
 Russula compacta Frost 1881
 Russula compressa Buyck 1989
 Russula concolora Buyck 1988
 Russula confusa Velen. 1920
 Russula congoana var. djongoensis Buyck 1988
 Russula conjugata Velen. 1920
 Russula conservansaaa
 Russula consobrina (Fr.) Fr. (1838)
 Russula consobrinoides R. Heim
 Russula constans Britzelm.
 Russula conviviales Sarnari
 Russula cookeana Reumaux
 Russula cookeiana Reumaux
 Russula corallina Burl.
 Russula corinthii-rubra Burl.
 Russula costaricensis Singer
 Russula crassotunicata Singer
 Russula crataegorum Murrill
 Russula crawshayriana J. Blum
 Russula cremea (Murrill) Singer
 Russula cremeirosea Murrill
 Russula cremeirubra Murrill
 Russula cremeoavellanea Singer
 Russula cremeoavellana Kühner & Romagn. (1953)
 Russula cremeochracea McNabb (1973)
 Russula cremeoflavescens Reumaux
 Russula cremeolilacina Pegler
 Russula cremeolilacinoides Reumaux
 Russula cremoricolor Earle
 Russula crenulata Burl.
 Russula cretata Russula cristata Russula cristulispora Singer
 Russula crucensis L.D. Gómez
 Russula cruentata Quél. & Schulzer
 Russula crustosa Russula cupraeoviolacea J. Blum
 Russula cuprea Krombh. & Lange
 Russula cupreoaffinis Sarnari
 Russula cupreola Sarnari
 Russula curtipes F.H. Møller & Jul. Schäff. (1935)
 Russula curtispora Moënne-Locc. 2003
 Russula cutefracta Cooke
 Russula cutifracta Cooke
 Russula cyanea R. Heim
 Russula cyanescens Kickx
 Russula cyanoxantha — Сироїжка синьо-зелена (Schaeff.) Fr. (1863)
 Russula cyclosperma Buyck
 Russula cypriani Gillet
 Russula cystidiosa Murrill

 d 

 Russula dadmunii Singer
 Russula davisii Burl.
 Russula decaryi R. Heim
 Russula deceptiva Romagn.
 Russula decipiens (Singer) Kühner & Romagn. (1985)
 Russula decolorans Fries (1838)
 Russula delica — Сироїжка біла Fr. (1838)
 Russula densifolia Gillet 1874
 Russula densissima
 Russula depallens
 Russula derelicta Reumaux
 Russula deremensis Henn.
 Russula diaboli Singer
 Russula diffusa Buyck
 Russula dipigmentata Singer
 Russula discopus R. Heim
 Russula disparilus Burl.
 Russula dissidens Zvára
 Russula dissimulans Shaffer
 Russula diversicolor Pegler 
 Russula drimeia Cooke (1881)
 Russula dryadicola
 Russula dryadicola Fellner & Landa
 Russula drymeja Cooke
 Russula dryophila Sarnari
 Russula dulcis Velen.
 Russula duportii W. Phillips
 Russula dura Burl.

e 
 Russula earlei Russula eburneo-areolata Hongo
 Russula eccentrica Russula echinosperma R. Heim & Gilles
 Russula echinospora Russula elaeodes Russula elegans Russula elephantina (Bolton) Fr.
 Russula ellenae Thiers
 Russula elzoi Russula emetica — Сироїжка блювотна (Schaeff.: Fr.) Pers. (1796)
 Russula emeticella (Singer) J. Blum
 Russula emeticicolor Singer (1942)
 Russula emeticiformis Murrill
 Russula eogranulata Singer
 Russula eperythra Singer, Alfaro & L.D. Gómez
 Russula epitheliosa Singer
 Russula erubescens Zvára
 Russula erumpens Cleland & Cheel
 Russula erythropus Fr. ex Pelt.
 Russula esculenta Pers.
 Russula esperidis Sarnari
 Russula europae J. Blum ex Romagn.
 Russula exalbicans Melzer & Zvara (1927)
 Russula excentrica Velen.
 Russula expallens Gillet

 f 

 Russula fageticola
 Russula fagetorum Bon
 Russula faginea Romagn. ex Romagn. (1967)
 Russula fallax (Schaeff.) Fr.
 Russula farinipes Britzelm. (1893)
 Russula fastigiata Fatto
 Russula faustiana Sarnari
 Russula favrei M.M. Moser
 Russula fellea Fr. (1838)
 Russula felleicolor Bon & Jamoni
 Russula ferreri Singer
 Russula ferrotincta Singer
 Russula fimbriata Buyck
 Russula fingibilis Britzelm.
 Russula firmula Schaeff. (1940)
 Russula fistulosa R. Heim
 Russula flava Lindl.
 Russula flaviceps Peck
 Russula flavida
 Russula flavisiccans Bills
 Russula flavispora Romagn.
 Russula flavobrunnea Buyck
 Russula flavocitrina J. Blum ex Bon
 Russula flavovirens J. Bommer & M. Rousseau
 Russula flavoviridis Romagn.
 Russula fleischeriana Henn.
 Russula floccosa Lj.N. Vassiljeva
 Russula flocculosa Burl.
 Russula flocktonae Cleland & Cheel
 Russula floridana Murrill
 Russula foeda Reumaux
 Russula foetens — Валуй Pers. (1796)
 Russula foetentula Peck
 Russula foetida G. Martin
 Russula foetulenta Buyck
 Russula fontqueri Singer (1947)
 Russula fragilis (Pers.) Fr. (1838)
 Russula fragrantissima Romagn. (1967)
 Russula friesii Bres.
 Russula frondosae J. Blum ex Reumaux
 Russula fucosa Burl.
 Russula fuegiana Singer
 Russula fuliginosa Sarnari
 Russula fulva J. Blum
 Russula fulvescens Burl.
 Russula fulvo-ochrascens Buyck
 Russula fulvograminea Ruots., Sarnari & Vauras
 Russula furcata (Pers.) Fr.
 Russula furcatifolia Murrill
 Russula fusca Quél.
 Russula fuscescens Velen.
 Russula fuscogrisea Petch
 Russula fuscolilacea Velen.
 Russula fuscomaculata Romagn.
 Russula fusconigra
 Russula fuscoochracea
 Russula fuscorosea J. Blum ex Bon
 Russula fuscorubra (Bres.) J. Blum
 Russula fuscorubroides
 Russula fuscovinacea J.E. Lange

g 
 Russula galactea Bidaud & Heullant
 Russula galochroa Fr. (1838)
 Russula galochroides Sarnari
 Russula gaminii (Dupain) Singer
 Russula gedehensis Henn.
 Russula gelatinascens Singer
 Russula gigasperma Romagn.
 Russula gilva Zvára
 Russula gilvescens Romagn. ex Bon
 Russula glaucescentipes Murrill
 Russula globispora (J. Blum) Bon
 Russula glutinosa Fatto
 Russula gomezii Singer
 Russula goossensiae Beeli
 Russula gossypina Buyck
 Russula gracilipes Romagn.
 Russula gracilis Burl.
 Russula gracillima Schäfer (1931)
 Russula granulata Peck
 Russula granulosa Cooke
 Russula granulosula Murrill
 Russula grata Britzelm. (1898)
 Russula graveolens Britzelm. (1899)
 Russula grisea (Batsch) Fr. (1838)
 Russula griseascens Russula griseobrunnea McNabb (1973)
 Russula griseocephala Buyck
 Russula griseoflaccida Sarnari
 Russula griseostipitata McNabb (1973)
 Russula griseoviolacea McNabb (1973)
 Russula griseoviridis McNabb (1973)
 Russula groenlandica Ruots. & Vauras
 Russula grundii Thiers
 Russula guayarensis Singer

 h 
 Russula haasii Raithelh.
 Russula handelii Singer
 Russula heimii Singer
 Russula heinemannii Buyck
 Russula helgae Romagn.
 Russula heliochroma R. Heim
 Russula helios Malençon ex Sarnari 
 Russula helodes Melzer (1929)
 Russula henningsii Sacc. & Syd.
 Russula herrerae A. Kong, A. Montoya & Estrada
 Russula heterochroa Russula heterophylla — Сироїжка різнопластинчаста (Fr.) Fr. (1838)
 Russula heterospora Beardslee
 Russula heterosporoides Murrill
 Russula hibbardae Burl.
 Russula hiemisilvae Buyck
 Russula himalayana Rawla & Sarwal
 Russula hixsoni Murrill
 Russula hixsonii Murrill
 Russula hoehnelii Singer
 Russula hongoi Singer
 Russula hortensis Russula humboldtii Singer
 Russula humicola Sarnari
 Russula humidicola Burl.
 Russula hydrophila Hornicek
 Russula hydropica Buyck
 Russula hygrophytica Pegler
 Russula hysgina Buyck & E. Horak 

 i 
 Russula ilicis (1972)
 Russula illota Romag. (1954)
 Russula imitatrix Homola & Shaffer
 Russula immaculata (Beeli) Dennis
 Russula impolita (Romagn.) Bon
 Russula inamoena Sarnari
 Russula incarnata Morgan (1836)
 Russula incarnaticeps Murrill
 Russula inconspicua Velen.
 Russula inconstans Russula incrassata Buyck
 Russula indecorata P. Karst.
 Russula indica Sathe & J.T. Daniel
 Russula inedulis Murrill
 Russula inflata Buyck
 Russula infundibuliformis Russula ingens Buyck
 Russula ingwa Grgur.
 Russula innocua Romag. (1967)
 Russula inochlora Romag. (1952)
 Russula inquinata McNabb (1973)
 Russula insignis Quél. (1888)
 Russula integra — Сироїжка бездоганна (L.) Fr. (1838)
 Russula integriformis Sarnari
 Russula intermedia Russula intricata Buyck
 Russula ionochlora Romagn.
 Russula iterika Grgur.

 j 
 Russula japonica Hongo
 Russula javanica Sacc. & Syd.
 Russula joannis Bon
 Russula josserandii Bertault
 Russula juniperina Ubaldi

 k 
 Russula kalimna Grgur.
 Russula kansaiensis Hongo
 Russula kathmanduensis Adhikari
 Russula kauffmaniana (Singer) Singer
 Russula kauffmanii Jul. Schäff.
 Russula kavinae Melzer & Zvára
 Russula kellyi Burl.
 Russula kermesina Russula kirinea R. Heim
 Russula kivuensis Buyck
 Russula knauthii (Singer) Hora
 Russula krombholzii l 
 Russula laccata
 Russula lactea (Pers.) Fr.
 Russula laeta J. Schaeffer (1952)
 Russula lamprocystidiata Buyck
 Russula langei
 Russula languida Cern. & H. Raab
 Russula laricina Velenovsky (1920)
 Russula laricino-affinis Bon
 Russula lateralipes Buyck & E. Horak
 Russula lateritia Quél.
 Russula latirocerasi
 Russula lateritia Quélet (1885)
 Russula laurocerasi
 Russula leelavathyi K.B. Vrinda, C.K. Pradeep & T.K. Abraham
 Russula leguminosarum Singer
 Russula lenkunya Grgur.
 Russula lepida
 Russula lepidicolor Romag. (1962)
 Russula lepidiformis Murrill
 Russula leucomodesta Singer
 Russula leucospora
 Russula levispora Murrill
 Russula levisporiformis Murrill
 Russula levyana Murrill
 Russula liberiensis Singer 
 Russula lilacea Quél., Bull. (1876)
 Russula lilacinocremea Romagn.
 Russula lilacipes Shear
 Russula linnaei Fr. 
 Russula littoralis Romagn. (1972)
 Russula livescens
 Russula livida
 Russula lividirosea Murrill
 Russula lividopallescens Sarnari
 Russula ludoviciana Shaffer 
 Russula lundellii Singer (1938)
 Russula lutea — Сироїжка червоно–жовта
 Russula luteispora Murrill
 Russula lutensis Romagn.
 Russula luteoaurantia Romagn.
 Russula luteobasis Peck
 Russula luteofolia Fatto
 Russula luteolo-alba Britzelm.
 Russula luteomaculata Buyck
 Russula luteopulverulenta Buyck
 Russula luteorosella Britzelm.
 Russula luteosekta Horniček
 Russula luteotacta Rea (1897)
 Russula luteoviolacea Krombh.
 Russula luteovirens Boud.
 Russula luteoviridans Codat et Martin ss. J. Blum.
 Russula lutescentifolia Murrill
 Russula luteus (L.: Fr.) Roussel

m 
 Russula macrocystidiata McNabb (1973)
 Russula macrocystis (R. Heim) Buyck
 Russula macropoda Singer
 Russula maculata Quél. & Roze (1877)
 Russula maculosa Murrill
 Russula madagassensis R. Heim
 Russula maenadum R. Heim
 Russula maesta Kucera
 Russula magna Beardslee
 Russula magnifica Peck
 Russula mairei Singer (1929)
 Russula major Singer
 Russula mallophora Singer
 Russula marangania Grgur.
 Russula marginata Burl.
 Russula mariae Peck
 Russula marronina Pegler
 Russula martinica Pegler
 Russula matoubensis Pegler
 Russula maxima Burl.
 Russula maximispora J. Blum ex Bon
 Russula medullata Romagn. (1997)
 Russula megacantha Russula meleagris Buyck
 Russula melitodes Russula melliolens Quél. (1897)
 Russula melzeri Zvára (1927)
 Russula memnon Krombh.
 Russula mendocinensis Thiers
 Russula mephitica Pegler
 Russula mesospora Russula messapica Sarnari
 Russula metachroa Sarnari
 Russula metachromatica Singer
 Russula mexicana Burl.
 Russula michiganensis Shaffer
 Russula microspora Singer
 Russula mimetica R. Heim 
 Russula miniata McNabb (1973)
 Russula minutula Velenovsky (1923)
 Russula mitis Rea
 Russula mitissima Singer
 Russula modesta Peck
 Russula mollis Russula monspeliensis Sarnari
 Russula montana Z. Schaef.
 Russula montensis Bidaud, Moënne-Locc. & P.A. Moreau
 Russula montivaga Singer
 Russula moravica Velen.
 Russula mordax Burl.
 Russula morgani Sacc.
 Russula morganii Sacc.
 Russula moyersoeni Buyck
 Russula moyersoenii Buyck
 Russula multicystidiata McNabb (1973)
 Russula multifurcata Velen.
 Russula munia Buyck
 Russula murina Burl.
 Russula murinacea R. Heim
 Russula murrillii Burl.
 Russula mussooriensis Rawla & Sarwal
 Russula multicolor Russula mustelina Fr. (1838)
 Russula mussooriensis Rawla & Sarwal 1983
 Russula mustelina Fr. 1838
 Russula mustelinicolor Reumaux, Moënne-Locc. & Bidaud
 Russula mutabilis Murrill
 Russula mutantipes Murrill

 n 
 Russula nana Killerm. (1936)
 Russula nanella Singer 1983
 Russula nauseosa Fries (1838)
 Russula neerimea Grgur. 1997
 Russula neglecta Singer 1947
 Russula neodiscopoda Singer 1983
 Russula neoemetica Hongo 1979
 Russula nepalensis Adhikari 1990
 Russula nigricans - Підгруздок чорніючий(Bull.) Fr. (1838)
 Russula nigropurpurea Bidaud & Moënne-Locc. 1997
 Russula niigatensis Hongo 1955
 Russula nitellina Russula nitida (Pers.) Fr. (1838)
 Russula nivea Pers. 1801
 Russula nobilis Velen. (1920) = Russula mairei Singer (1929)
 Russula norvegica Russula nothofaginea Singer 1950
 Russula novaezelandiae McNabb (1973)
 Russula novispora Murrill 1944
 Russula nuoljae Kühner 1975
 Russula nuragica Sarnari 1986

 o 
 Russula obscura
 Russula ochroleuca Pers. (1796)
 Russula ochroleuciformis Murrill 1946
 Russula ochrosperma Moënne-Locc. 1996
 Russula ochrospora (Nicol.ex Quadr.& Rossi) Quadr. (1985)
 Russula ochrostraminea Pegler 1980
 Russula ochroviridis (Cooke) Reumaux 1996
 Russula odorata Romagn. (1950)
 Russula obscuriformis Murrill 1945
 Russula obtecta Singer 1940
 Russula obtusopunctata Buyck 1989
 Russula occidentalis Bon 1982
 Russula ochracea (Alb. & Schwein.) Fr. 1838
 Russula ochraceoalba Britzelm. 1885
 Russula ochraceofuliginosa Beeli 1928
 Russula ochraceorivulosa Buyck 1989
 Russula ochraleucoides Kauffman 1918
 Russula ochricompacta Bills & O.K. Mill. 1984
 Russula ochrocephala Buyck 1989
 Russula ochroflavescens Reumaux 1996
 Russula oinochroa Buyck 1988
 Russula oleifera Buyck 1989
 Russula olgae Velen. 1920
 Russula odorata Romagn. (1950)
 Russula olivacea (Schaeff.) Fr. (1838)
 Russula olivascens
 Russula olivaceoviolascens Saccardo & Trotter (1912)
 Russula olivaceomalva Reumaux, Moënne-Locc. & Bidaud 1999
 Russula olivascens Fr. 1861
 Russula olivicolor Britzelm. 1885
 Russula olivina Ruots. & Vauras 1990
 Russula olivobrunnea Ruots. & Vauras 1994
 Russula omiensis Hongo 1967
 Russula operta Burl. 1924
 Russula oreades Sarnari 2001
 Russula oreina
 Russula orinocensis Pat. & Gaillard 1888
 Russula ornaticeps Burl. 1921

p 

 Russula pachycystis Singer 1983
 Russula pacifica Thiers 1997
 Russula pallescens Russula pallida P. Karst. 1896
 Russula pallidorimosa Buyck 1989
 Russula pallidospora Rom. (1967)
 Russula paludosa — Сироїжка болотяна Britzelm. 1891
 Russula palumbina Quél. 1883
 Russula panamae Buyck & Ovrebo 2002
 Russula pantherina (Zvára) Moënne-Locc. & Reumaux 1996
 Russula pantoleuca Singer 1958 aa
 Russula papakaiensis McNabb (1973)
 Russula papavericolor Reumaux 1996
 Russula papillata R. Heim & Gilles 1971
 Russula paradecipiens (A. Favre) A. Favre 1999
 Russula paraemetica Reumaux 1997
 Russula parahelios D. Antonini & M. Antonini 2002
 Russula parasitica (R. Heim) Buyck 1990
 Russula parazurea Jul. Schäff. (1931)
 Russula parodorata Sarnari 1999
 Russula parolivascens Bidaud & Moënne-Locc. 1996
 Russula partirosea Murrill 1946
 Russula parvipes Romell
 Russula parvopurpurea Buyck 1989
 Russula parvorosea Buyck 1989
 Russula parodorata Russula pascua Russula patouillardii Singer 1935
 Russula patriotica Murrill 1948
 Russula pausiaca Buyck 1987
 Russula peckii Singer 1943
 Russula pectinata Fr. (1838)
 Russula pectinatoides Peck (1907)
 Russula pelargonia Russula perelegans Buyck & E. Horak 1999
 Russula perlactea Murrill 1943
 Russula persanguinea Cleland 1933
 Russula persicina Melzer & Zvara (1927)
 Russula persobria Kauffman 1939
 Russula pervirginea Murrill 1946
 Russula phaeocephala Buyck 1989
 Russula phlyctidospora (Romagn.) Bon 1986
 Russula picearum Singer 1962
 Russula piceetorum Singer 1963
 Russula piceicola Sarnari 1993
 Russula picrea Sarnari 1992
 Russula pilatii Zvára 1932
 Russula pilocystidiata McNabb 1973
 Russula pinetorum Murrill 1939
 Russula pinicola Murrill 1943
 Russula pinophila Murrill 1945
 Russula piperata Velen. 1920
 Russula placita Burl. 1936
 Russula pleurogena Buyck & E. Horak 1999
 Russula pluteoides Singer 1989
 Russula piceetorum Russula pilocystidiata McNabb (1973)
 Russula pleurogena Buyck & E. Horak (1999)
 Russula pluteoides Singer 1989
 Russula pluvialis Singer 1983
 Russula poetae Reumaux 1942
 Russula polonica Steinhaus 1888
 Russula polychrom Russula polycystis Singer 1940
 Russula polyphylla Peck 1898
 Russula praeclavipes Murrill 1943
 Russula praecompacta Murrill 1945
 Russula praeformosa Murrill 1943
 Russula praefragilis Murrill 1946
 Russula praepalustris Murrill 1946
 Russula praerubra Murrill 1943
 Russula praerubriceps Murrill 1943
 Russula praetenuis Murrill 1943
 Russula praetermissa Reumaux 1996
 Russula praetervisa Sarnari 1998
 Russula praeumbonata Burl. 1921
 Russula primaverna Fatto 1999
 Russula prinophila Sarnari 1988
 Russula pruinata Buyck 1989
 Russula psammophila Singer 1989
 Russula pseudo-olivascens Kärcher 2002
 Russula pseudoaeruginea Russula pseudoaffinis Migl. & Nicolaj 1985
 Russula pseudoareolata McNabb (1973)
 Russula pseudoaurata Jul. Schäff. 1928
 Russula pseudocampestris Russula pseudocarmesina Buyck 1990
 Russula pseudocavipes Bon 1987
 Russula pseudodelica Russula pseudoemetica Kill. 1936
 Russula pseudoepitheliosa Buyck 1990
 Russula pseudofoetens Murrill 1945
 Russula pseudoimpolita Sarnari 1987
 Russula pseudointegra Arnoult & Goris (1907)
 Russula pseudolateriticola Buyck 1999
 Russula pseudolepida Singer 1940
 Russula pseudolilacea J. Blum 1954
 Russula pseudoluteoviridans Romagn. 1944
 Russula pseudomaenadum R. Heim 1965
 Russula pseudomelitodes J. Blum ex Bon 1986
 Russula pseudomelliolens Singer ex Reumaux 1996
 Russula pseudopeckii Fatto 1998
 Russula pseudopullaris Russula pseudopurpurea Buyck 1990
 Russula pseudoraoultii Ayel & Bidaud 1996
 Russula pseudoromellii J. Blum 1955
 Russula pseudorosea J. Blum 1954
 Russula pseudoruberrima Romagn. 1988
 Russula pseudostriatoviridis Buyck 1989
 Russula pseudosuberetorum Dagron 1998
 Russula pseudoviolacea Joachim 1931
 Russula pubescens Velen. 1920
 Russula pudorina McNabb (1973)
 Russula puellaris Fries (1838)
 Russula puellula Moeller Schäff. (1937)
 Russula puiggarii (Speg.) Singer 1950
 Russula pulcherrima Velen. 1920
 Russula pulchrae-uxoris Reumaux 1994
 Russula pulchralis Britzelm. 1885
 Russula pulchrisperma Buyck 1989
 Russula pumila Russula punctata Krombh. 1845
 Russula pungens Beardslee 1918
 Russula punicea Thiers 1997
 Russula purpurascens Bres. 1929
 Russula purpurata Russula purpureotincta McNabb (1973)
 Russula purpurissata Reumaux 1996
 Russula pusilla Peck 1907
 Russula pusilliformis Murrill 1945
 Russula pusillissima Moënne-Locc. 1996
 Russula putida Sarnari 1998
 Russula pyrenaica J. Blum 1957
 Russula pyrrhonii Moënne-Locc. & Reumaux 1996

 q 
 Russula queletiana Schulzer
 Russula queletii Fr. (1872)
 Russula querceti H. Haas & Jul. Schäff. 1952
 Russula quercetorum Velen. 1920
 Russula quercilicis Sarnari 1991
 Russula quercus-oleoidis Singer 1983

 r 

 Russula radicans R. Heim 1938
 Russula raoultii Quél. (1886)
 Russula redolens Burl. 1921
 Russula regalis Murrill 1940
 Russula reisneri Velen. 1920
 Russula renidens Ruots., Sarnari & Vauras 1998
 Russula retispora (Singer) Bon 1986
 Russula rimosa Murrill (1946) [1945]
 Russula rimulosa Pennycook (2003)
 Russula riograndensis Singer 1954
 Russula risigallina Russula rivulicola Ruots. & Vauras 2000
 Russula robertii J. Blum 1954
 Russula robusta R. Heim 1938
 Russula romagnesiana Shaffer 1964
 Russula rhodella Russula rhodopoda Russula rhodomarginata Sarnari 1988
 Russula rhodomelanea Sarnari 1993
 Russula rhodopus Melzer & Zvára (1927)
 Russula rhodoxantha Peyronel 1922
 Russula rigelliae Velen. 1920
 Russula rigida Velen. 1922
 Russula romellii Maire (1910)
 Russula rooseveltiana Murrill 1943
 Russula rosacea Russula rosea Pers. (1796)
 Russula roseipes Bres. (1881)
 Russula roseitincta Murrill 1940
 Russula roseoalba Buyck 1988
 Russula roseoaurantia Sarnari 1993
 Russula roseobrunnea J. Blum 1953
 Russula roseoisabellina Murrill 1943
 Russula roseopileata McNabb 1973
 Russula roseostipitata McNabb 1973
 Russula roseopileata McNabb (1973)
 Russula roseostipitata McNabb (1973)
 Russula roseoviolacea Buyck 1990
 Russula rubellipes Fatto 1998
 Russula rubens R. Heim 1938
 Russula ruberrima Russula rubicunda Quél. 1895
 Russula rubida Romagn. ex Reumaux 1996
 Russula rubra Fr. (1925)
 Russula rubriceps (Kauffman) Singer 1943
 Russula rubrifolia Murrill 1940
 Russula rubripurpurea Murrill 1943
 Russula rubroalba Russula rubrocarminea Romagn. 1967
 Russula rubrogrisea (Romagn.) Reumaux 1996
 Russula rubrolutea (T. Lebel) T. Lebel 2007
 Russula rugosella Raithelh. 1972
 Russula rugulosa Peck 1900
 Russula rutica Russula rutila Romag. (1952)

 s 

 Russula saliceticola
 Russula salmoneolutea Landa & R. Fellner 1986
 Russula salmonicolor (Romagn.) Reumaux 1996
 Russula sanguinea (Bull.) Fr. 1838
 Russula sapinea Sarnari 1994
 Russula schaefferi Kärcher 1996
 Russula schaefferiana Niolle 1943
 Russula schaefferina Rawla & Sarwal 1983
 Russula schiffneri Singer 1929
 Russula schizoderma Pat. 1924
 Russula schizopellis Sarnari 1993
 Russula schoeffelii Cern. & H. Raab 1955
 Russula scotica A. Pearson 1939
 Russula sejuncta Buyck 1988
 Russula semicrema Fr. 1838
 Russula semililacea Singer 1989
 Russula sanguinaria
 Russula sanguinea (Bull.) Fr. (1838)
 Russula senecis S. Imai 1938
 Russula sardonia Fries (1838)
 Russula seperina
 Russula septentrionalis Singer 1936
 Russula sericatula Romag. (1958)
 Russula sericella Murrill 1945
 Russula serotina Quél. 1878
 Russula sese Beeli 1928
 Russula sesemotani Beeli 1928
 Russula sesenagula Beeli 1928
 Russula sierrensis Thiers 1997
 Russula silvestris
 Russula silvicola
 Russula similis Bres. 1929
 Russula simillima
 Russula simulans Burl. 1921
 Russula singaporensis Singer 1955
 Russula singeri R. Heim 1938
 Russula singeriana Bon 1986
 Russula sladkyi Velen. 1920
 Russula smaragdina Quél. 1885
 Russula smithii Singer 1938
 Russula solaris Ferdinandsen & Winge (1923)
 Russula solitaria McNabb (1973)
 Russula sordida Peck 1905
 Russula sororia (Fr.) Romell (1891)
 Russula sororiicolor Singer 1983
 Russula speciosa J. Blum ex Bon 1986
 Russula sphagnetorum Romagn. 1985
 Russula sphagnophila Kauffman 1909
 Russula stagnorum Carteret & Reumaux 2003
 Russula stagnosa Reumaux 2003
 Russula stenotricha
 Russula striatella Jul. Schäff. 1933
 Russula striatoviridis Buyck 1990
 Russula stuntzii Grund 1979
 Russula subacris Murrill 1940
 Russula straminea
 Russula subaffinis
 Russula subalbida Bres. 1890
 Russula subalbidula Murrill 1941
 Russula subazurea Bon 1975
 Russula subbrevis Reumaux 1996
 Russula subbrunneipes Murrill 1945
 Russula subcarminea Reumaux 2003
 Russula subcarnicolor Murrill 1946
 Russula subcompacta Britzelm. 1885
 Russula subcremeiceps Murrill 1946
 Russula subcristulata Romagn. 1962
 Russula subcyanoxantha Murrill 1943
 Russula subdensifolia Murrill 1941
 Russula subdepallens Peck 1896
 Russula subelaeodes Reumaux 1999
 Russula subemetica Schulzer 1881
 Russula suberetorum Dagron 1992
 Russula suberythropus
 Russula subfistulosa Buyck 1989
 Russula subflava Singer 1942
 Russula subfloridana Murrill 1946
 Russula subfoetens
 Russula subfragiliformis Murrill 1943
 Russula subfragilis Rick 1938
 Russula subfurcata Reumaux 1999
 Russula subglauca Murrill 1943
 Russula subgraminicolor Murrill 1943
 Russula subgranulosa Murrill 1940
 Russula subincarnata Murrill 1941
 Russula subinconstans Murrill 1946
 Russula subintegra (Singer) Joachim 1939
 Russula subintegra J. Blum ex Bon 1986
 Russula sublaevis (Buyck) Buyck 1993
 Russula sublevispora
 Russula subloculata Trappe, T. Lebel & Castellano 2002
 Russula sublongipes Reumaux ex Reumaux & Moënne-Locc. 1999
 Russula subluteobasis Murrill 1943
 Russula subminutula Singer 1947
 Russula subnigricans Hongo 1955
 Russula subobscura Murrill 1939
 Russula subochroleuca Murrill 1938
 Russula subochrophylla Murrill 1938
 Russula subpavonina Murrill 1946
 Russula subpruinosa Murrill 1945
 Russula subpunctata Kauffman 1918
 Russula subpurpurea Reumaux ex Reumaux 1999
 Russula subpusilla Murrill 1941
 Russula subrubens (J.E. Lange) Bon 1972
 Russula subrubescens Murrill 1940
 Russula subsericeonitens Murrill 1939
 Russula subseriflua Buyck 1989
 Russula subsilvestris Carteret & Reumaux 2003
 Russula subsmaragdina Reumaux 1996
 Russula subsordida Peck 1905
 Russula substiptica Pers.
 Russula substraminea Sarnari 1992
 Russula subsulphurea Murrill 1945
 Russula subtenuiceps Fatto 2002
 Russula subterfurcata
 Russula subvelutina Peck
 Russula subvinosa McNabb (1973)
 Russula subtilis Burl. 1924
 Russula subtomentosa (Sarnari) Sarnari 1999
 Russula subtorulosa Singer 1982
 Russula subvariata Murrill 1945
 Russula subvelata Singer 1929
 Russula subveternosa Singer 1940
 Russula subvinosa McNabb 1973
 Russula subviridella Murrill 1943
 Russula subviridescens Buyck 1989
 Russula sulphurea Velen. 1920
 Russula synaptica Sarnari 1993
 Russula syringina

t 
 Russula taeniospora Einhellinger (1986)
 Russula taigarum Russula tanzaniae Buyck 1993
 Russula tapawera (T. Lebel) T. Lebel 2007
 Russula tawai McNabb (1973)
 Russula tennesseensis Singer 1939
 Russula tenuiceps Kauffman 1909
 Russula tenuipilosa Buyck 1990
 Russula tenuithrix Buyck 1993
 Russula terenopus Romag. (1967)
 Russula testacea Buyck 1988
 Russula testaceiceps Murrill 1946
 Russula testaceoaurantiaca Beeli 1928
 Russula tinctipes J. Blum ex Bon 1986
 Russula tjibodensis (Henn.) Sacc. & P. Syd. 1902
 Russula tomentosa Buyck 1988
 Russula tomsonii Russula torulosa Bres. (1929)
 Russula transiens (Singer) Romagn. 1967
 Russula tricholomopsis McNabb (1973)
 Russula tricolor Murrill 1946
 Russula trimbachii Bon 1997
 Russula tristis Velen. 1920
 Russula truncigena Britzelm. 1885
 Russula tuberculata Murrill 1940
 Russula tuberculosa R. Heim 1938
 Russula turci Bresadola (1988)
 Russula tyrrhenica Sarnari 1984

 u 
 Russula ulixis Reumaux 1999
 Russula umerensis McNabb (1973)
 Russula umbrina B. Knauth 1926
 Russula uncialiformis Murrill 1943
 Russula uncialis Peck 1906
 Russula undulata Velen. 1920
 Russula unicolor Romagn. 1967
 Russula urens Russula usambarae Buyck 1993

 v 

 Russula vanillina Kucera 193
 Russula variata Russula variecolor J. Blum 1954
 Russula variegata Romagn. 1962
 Russula variegatula Romag. (1961)
 Russula variicolor Murrill 1943
 Russula vassilievae Bulach 1987
 Russula velenovskyi Melzer & Zvára (1927)
 Russula velutina (Bres.) Buyck 1988
 Russula velutipens Russula velutipes Velen. 1920
 Russula venezueliana Singer 1952
 Russula venosa Velen. 1920
 Russula venosopurpurea Pers. 1796
 Russula venusta Murrill 1946
 Russula venustissima Carteret & Reumaux 2004
 Russula verna Singer 1983
 Russula versatilis Romagn. 1962
 Russula vesca — Сироїжка їстівна Fr. (1836)
 Russula vesicatoria Murrill 1943
 Russula versicolor Russula veternosa Schäffer (1952)
 Russula vinaceocuticulata McNabb (1973)
 Russula vinosa Lindblad (1901)
 Russula vinosirosea Murrill 1943
 Russula vinosobrunnea Romag. (1967)
 Russula vinosopurpurea Jul. Schäff. 1938
 Russula vinososordida Russula vinosopurpurea Schaeff. (1938)
 Russula violacea Quél. (1883)
 Russula violaceo-olivascens Bidaud 1996
 Russula violaceoides Hora 1960
 Russula violaceoincarnata Knudsen & T. Borgen 1992
 Russula violeipes Quél. (1898)
 Russula virentirubens Velen. 1920
 Russula virescens — Сироїжка луската (Schaeff.) Fr.
 Russula virginea Cooke & Massee 1890
 Russula viridella Peck 1905
 Russula viridella var. yunnanensis Singer 1935
 Russula viridescens Krombh. 1845
 Russula viridescens R. Heim & Gilles 1971
 Russula viridioculata Burl. 1921
 Russula viridipes Bonn.{?} & Peck
 Russula viridis Cleland (1933)
 Russula viridofusca Grund 1979
 Russula viridrobusta Buyck 1989
 Russula viroviolacea Imler 1984
 Russula viscida Kudrna (1919)
 Russula viscidula Buyck 1988
 Russula vitellina (Pers.) Gray 1821
 Russula vivida McNabb (1973)

 w 
 Russula wahgiensis Singer 1960
 Russula watsoniana Murrill 1939
 Russula westii Murrill 1941
 Russula wollumbina Grgur. 1997
 Russula wrightii Raithelh. 1977

 x 
 Russula xanthophaea Boud. 1894
 Russula xanthoporphyrea Thiers 1997
 Russula xenochlora P.D. Orton 1999
 Russula xerampelina — Сироїжка вонюча (Schaeff.) Fr.
 Russula xylophila Beeli 1936

 y 
 Russula yaeneroensis Buyck 1990
 Russula yuennanensis (Singer) Singer 1942

 z 
 Russula zelleri Burl. 1936
 Russula zenkeri (Henn.) Singer 1973
 Russula zonaria Buyck & Desjardin 2003
 Russula zonatula Schaeff. (1934)
 Russula zvarae'' Velenovsky (1922)

 
Сироїжка
Сироїжка